La Serie B 1930-1931, denominata ufficialmente Divisione Nazionale Serie B, è stata la 2ª edizione del secondo livello del campionato italiano di calcio a girone unico, disputata tra il 28 settembre 1930 e il 12 luglio 1931 e conclusa con la vittoria della , al suo primo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Gastone Prendato () con 25 reti.

Stagione

Aggiornamenti
Alla fine della stagione precedente, le autorità fasciste obbligarono la , società di Prima Divisione, a confluire nella società , la quale assunse il nome Foot Ball Club Liguria, mentre l'Associazione Calcio Venezia adottò la denominazione di .

Avvenimenti
Il secondo campionato di Serie B, più combattuto di quello precedente, premiò il  e la rincorsa della  sull'Atalanta (in testa al termine del girone d'andata) e sul neopromosso  (primo per gran parte del girone di ritorno): quest'ultimo venne beffato classificandosi terzo, a due punti dalla zona promozione, mancando così quella che sarebbe stata, tra l'altro, la sua seconda promozione consecutiva. Ridotto a tre il numero delle retrocessioni, fu inatteso il cedimento del Liguria, ex-Dominante, mentre, per quanto riguarda le neopromosse dalla terza divisione calcistica, non riuscirono a salvarsi Derthona e , quest'ultima sconfitta nello spareggio-retrocessione, disputato in campo neutro a Bologna, dall'Udinese, la quarta e ultima neopromossa e campione in carica della Prima Divisione precedente.

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale

Legenda:
      Promosse in Serie A 1931-1932.
      Retrocesse in Prima Divisione 1931-1932.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti non c'era alcuna discriminante: le squadre venivano considerate a pari merito.In caso di assegnazione di un titolo (promozione o retrocessione) veniva disputata una gara di spareggio.

Note:
Il Novara ha scontato 1 punto di penalizzazione.

La Lucchese è retrocessa dopo lo spareggio con l'Udinese.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio salvezza

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Note

Bibliografia 
Giornali
 Il Littoriale, quotidiano sportivo consultabile presso l'Emeroteca del CONI e le Biblioteche Universitarie di Pavia, Modena e Padova più la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
 Gazzetta dello Sport, stagione 1930-1931, consultabile presso le Biblioteche:
 Biblioteca Civica di Torino;
 Biblioteca Nazionale Braidense di Milano,
 Biblioteca Civica Berio di Genova,
 Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze,
 Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.

Libri
Annuario Italiano del Giuoco del Calcio Volume III (1929-30 e 1930-31) - compilazione a cura di Luigi Saverio Bertazzoni per conto della F.I.G.C. - Bologna, edito a Modena. Il volume è conservato presso:
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;
Biblioteca Universitaria Estense di Modena.

Calcio nel 1930
Calcio nel 1931
1930